Zapłon – w ogólnym znaczeniu jest to proces chemiczny, w którym energia termiczna  produkowana przez daną reakcję chemiczną jest wystarczająca do podtrzymywania tej reakcji.

Zapłon ma wiele znaczeń używanych w różnych dziedzinach nauki i techniki:
 w chemii – rozpoczęcie procesu spalania
 w tokamaku – moment przemiany gazu w gorącą plazmę
 w astrofizyce – moment rozpoczęcia reakcji termojądrowych, często prowadzących do eksplozji (gwiazdy nowe i supernowe)
 w energoelektronice i elektronice - moment załączenia stanu przewodzenia w tyrystorze
 w lampach wyładowczych – zainicjowanie wyładowania elektrycznego w lampie
 w silniku spalinowym – rozpoczęcie procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej lub też (w mowie potocznej) cały system (tzw. układ zapłonowy) sterujący zapłonem mieszanki (poprzez regulowanie momentu wtrysku paliwa lub podania napięcia na świece zapłonowe)

Reakcje chemiczne

en:Ignition